Georges Schroeder (atleet) - Belgisch atleet, die gespecialiseerd is in het kogelstoten en discuswerpen.
 Georges Schroeder (politicus) - Luxemburger, die lid is van de Staatsraad.